MTC se može odnositi na:

 Tropomiozinska receptorska kinaza A, receptorska tirozinska kinaza
 Manhattan Theatre Club